

Geografia

Francia 
 Neuwiller – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)
 Neuwiller – antico nome tedesco di Neuviller-la-Roche, comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)
 Neuwiller-lès-Saverne – comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)